Valerita peut désigner :

Toponymes

Valerita : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Trujillo ;
 Valerita : capitale de la paroisse civile de Valerita de la municipalité de Miranda dans l'État de Trujillo.

Homonymie de toponyme